Первомайский электромеханический завод — промышленное предприятие в городе Первомайске Луганской области.

История 

В 1889 году Теодор Боссе и Генрих Геннефельд, осуществляя реконструкцию построенной в 1873 году бумажной фабрики, создали на её базе литейно-механический завод, который ремонтировал шахтное оборудование,, а также выпускал подъемные паровые лебёдки, насосы для рудников и чугунные отливки.

В начале 1919 года предприятие было национализировано.

В дальнейшем, в ходе боевых действий гражданской войны завод был разрушен, но в начале 1920х годов восстановлен как литейно-механический завод им. Карла Маркса.

В ходе индустриализации СССР завод увеличил объемы производства обеспечивал потребности угольной и химической промышленности. 

В 1937 году на заводе были реконструированы котельный цех и механосборочный цех, проложена железнодорожная ветка и водопровод, после чего завод освоил выпуск лебедок, скреперов, пневматических и ручных угледробилок, вентиляторов, насосов, приводов для угольных лав, запасных частей к буровым машинам и иной продукции.

После начала Великой Отечественной войны в связи с приближением к городу линии фронта в октябре 1941 года завод был эвакуирован в г. Черемхово Иркутской области, где производил в основном оборонную продукцию. Здания и сооружения завода были полностью разрушены в период немецкой оккупации города. После освобождения Первомайска 3 сентября 1943 года началось восстановление предприятия. С восстановлением мощностей, в профиль деятельности завода вошел ремонт и восстановление электрооборудования, затопленного во время войны – электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры.

В 1946 году завод начал освоение производства взрывозащищенных электродвигателей, для осуществления которого были произведены работы по переоснащению предприятия. Завод выпустил первые электродвигатели менее чем через год.

В 1955 году завод произвёл продукции на сумму 44,9 млн. рублей.

С конца 1950-х годов завод им. К. Маркса стал одним из ведущих предприятий страны по разработке и выпуску взрывозащищённого и рудничного оборудования для угольной, нефтеперерабатывающей и газовых отраслей, работающих в условиях взрывоопасного производства.

В соответствии с восьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1966 - 1970) было проведено расширение производственных площадей завода.

В целом, в 1950е - 1980е годы завод являлся одним из крупнейших предприятий города, на балансе находились объекты социальной инфраструктуры. 

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации завода, в дальнейшем 26 июня 1995 года завод был реформирован в ОАО «Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса».

Современное состояние 
Завод является производителем взрывозащитных асинхронных электродвигателей мощностью от 4 до 800 кВт, напряжением от 380 до 6000 В, частотой вращения от 600 до 3000 об/мин., а также специальных и многоскоростных электродвигателей для привода механизмов в угольной, горно-шахтной, химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности со взрывоопасной средой.

Примечания

Ссылки 
 Первомайский электромеханический завод: шаг в XXI век 
 

Предприятия Луганской области
Производители энергетического оборудования
Первомайск (Луганская область)
Предприятия Луганской Народной Республики